

Biografia
Nata e cresciuta a New York, al compimento dei 18 anni e dopo aver finito il liceo, ha iniziato a lavorare come camgirl.​ Nel dicembre 2017 ha debuttato nell'industria cinematografica per adulti, girando la sua prima scena con la casa di produzione Reality Kings con Seth Gamble.

Nel 2019 ha ricevuto due nomination agli AVN e agli XBIZ Awards come la migliore attrice esordiente.

Riconoscimenti  
AVN Awards

 2021 - Best Anal Sex Scene per Rocco's Back To America for More Adventures con Rocco Siffredi
 2021 – Best Group Sex Scene per Climax con Angela White, Whitney Wright, Britney Amber, India Summer, Avi Love, Seth Gamble, Codey Steele, Ryan Driller e Eric Masterson
 2022 – Best Transgender Group Sex Scene per Succubus – Part 4 con Aubrey Kate e Small Hands

XBIZ Awards
 2020 – Best Sex Scene - Comedy per 3 Cheers for Satan con Kira Noir, Kenzie Reeves e Small Hands
 2020 - Best Sex Scene - Vignette per Disciples of Desire: Bad Cop – Bad City con Emily Willis e Prince Yashua
 2021 - Best Sex Scene - Gonzo per Rocco's Back To America for More Adventures con Rocco Siffredi
 2023 - Best Acting — Lead per Stars

Note

Collegamenti esterni